Berenice (, von , und ) steht für:
 Berenice (Vorname)
 Berenice (Orlandini), Oper von Giuseppe Maria Orlandini (1728)
 Berenice (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1737)
 Berenice (Poe), Erzählung von Edgar Allan Poe (1835)
 Berenice (Rakete), französische Experimentalrakete
 Titularbistum Berenice
 ein Küstenort in Ägypten, siehe Berenike (Baranis)
 Berenice (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 eine Pflanzengattung mit der einzigen Art Berenice arguta
 Erythrodiplax berenice, eine Libellenart
 Coma Berenices, ein Sternbild, siehe Haar der Berenike

Bérénice steht für:
 Bérénice (* 1984), französische Sängerin
 Bérénice de Molière, Theaterstück (2004) von Igor Bauersima
 Bérénice (Racine), Theaterstück von Jean Racine (1670) 

Siehe auch:
 Berenike